Тарагона може бити:

 Тарагона, град
 Провинција Тарагона, провинција
 Тарагона (општина на Филипинима), општина на Филипинима